Ptilodoxa lorigera är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1921. Ptilodoxa lorigera ingår i släktet Ptilodoxa och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
lorigera